Wonsey ist der Familienname von:
 Anthony Wonsey (* 1972), US-amerikanischer Jazz-Pianist

Sonstiges:
 Wonsey Rock, Rifffelsen der Windmill-Inseln, Antarktis